Steve Vai Original Album Classics é um box compilatório do guitarrista virtuoso estadunidense Steve Vai.

Foi lançado em 2008 com o selo RCA Records, e traz os 5 primeiros álbuns de estúdio do Vai, que são:
CD1 - Flex-Able
CD2 - Passion and Warfare
CD3 - Sex & Religion
CD4 - Alien Love Secrets
CD5 - Fire Garden

Álbuns compilatórios de Steve Vai
Caixas de coleção